Панамериканский чемпионат по дзюдо 1996 года прошёл 16-21 октября в столице Пуэрто-Рико Сан-Хуане под эгидой Панамериканского союза дзюдо. Чемпионат был 21-м по счёту. Пятый раз подряд сильнейшими стали представители Кубы, которые на этом чемпионате завоевали 15 наград: 10 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовых. Всего по ходу соревнований на пьедестал поднимались спортсмены из 12 стран.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт

Ссылки 
 

Панамериканские чемпионаты по дзюдо
Октябрь 1996 года
1996 год в дзюдо
Спорт в Пуэрто-Рико в 1996 году
Международные спортивные соревнования в Сан-Хуане (Пуэрто-Рико)
Международные соревнования по дзюдо в Пуэрто-Рико
Панамериканские чемпионаты в Пуэрто-Рико